L'expression « basilique Saint-Pierre », qui désigne ordinairement la basilique Saint-Pierre du Vatican, construite entre 1506 et 1626, peut aussi désigner d'autres basiliques consacrées à l'apôtre Pierre :
 en Allemagne :
 la Basilique Saint-Pierre de Dillingen, en Bavière ;
 en France :
 la basilique Saint-Pierre de Luxeuil-les-Bains (Lorraine), construite de 1205 à 1330 ;
 en Italie :
 la basilique Saint-Pierre-aux-Liens (en italien : ), également située à Rome ;
 la basilique Saint-Pierre de Pérouse (Ombrie), construite à partir de 996 ;
 la basilique Saint-Pierre de Riposto (Sicile), construite de 1808 à 1865 ;
 la basilique Saint-Pierre ad Aram de Naples (Campanie) ;
 la basilique Saint-Pierre-au-Ciel-d'Or de Pavie (Lombardie), construite aux XI et XII siècles ;
 la basilique de Saint-Pierre-Apôtre de Cerignola (Pouilles), construite de 1873 à 1934 ;
 au Pérou :
 la basilique mineure et couvent de Saint-Pierre, à Lima, construite à partir de 1568.
 en Tunisie :
 la basilique Saint-Pierre du Kef.

Homonymie partielle 
Par ailleurs, il existe en France une basilique partiellement homonyme
 consacrée à saint Pierre Fourier, construite à partir de 1853 à Mattaincourt (Lorraine) : la basilique Saint-Pierre-Fourier.
 consacrée à saint Pierre Chanel à Wallis-et-Futuna : la basilique Saint-Pierre-Chanel de Poi

~Pierre
Pierre